Аркадий Михайлов:
 Михайлов, Аркадий (1916 — ?) — советский футболист.
 Михайлов, Аркадий Евгеньевич (1925—2015) — начальник Калининградского порта, заслуженный работник транспорта Российской Федерации.